Il Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene frizzante è una tipologia di Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, vino DOCG della provincia di Treviso.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino, brillante con evidente sviluppo di bollicine.
odore: gradevole e caratteristico di fruttato.
sapore: secco o amabile, frizzante, fruttato.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOCG della provincia di Treviso
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Glera
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Verdiso
Conegliano Valdobbiadene - Prosecco
Vini frizzanti